Пионерский парк — название некоторых парков в странах бывшего СССР:

 Пионерский парк — парк в Санкт-Петербурге
 Пионерский парк — другое название парка Марата Казея в Минске